Alessandro Crescenzi (1607-1688), cardinal italien;
 Alessandro Crescenzi (1991-), footballeur italien;
 Francesco Serlupi Crescenzi (1755-1828) : cardinal italien;
 Giovanni-Battista Crescenzi (1595-1635) : architecte et peintre italien;
 Gregorio Crescenzi, créé par le pape Clément III en 1188;
 Gregorio Crescenzi, créé par le pape Innocent III en 1205;
 Marcello Crescenzi (1500-1552), créé par le pape Paul III en 1542;
 Marcello Crescenzi (1694-1768), créé par le pape Benoît XIV en 1743;
 Pier Paolo Crescenzi (1572-1645) : cardinal italien;
 Pierre Crescenzi (1230-1320 ou 1321) : magistrat et un agronome italien.